Derostenus är ett släkte av steklar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1833. Derostenus ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Finglanssteklar
Derostenus